O 2º Batalhão de Guardas foi uma unidade de elite do exército que teve sua origem em 1970 substituindo a 7ª Cia de Guardas (Criada em 1957), na cidade de São Paulo, e era composto por quatro companhias:

 CPP (Companhia de Petrechos Pesados - Designada posteriormente para CCSv (Companhia de Comandos e Serviços);
 1ª Cia de Fuzileiros - Designada posteriormente para 1ª Cia Infantaria de Guardas;
 2ª Cia de Fuzileiros - Designada posteriormente para 2ª Cia Infantaria de Guardas;
 3ª Cia de Fuzileiros - Designada posteriormente para 3ª Cia Infantaria de Guardas;

As instalações no Quartel do Parque Dom Pedro II não eram suficientes para abrigar todas as companhias, então a 3ª Cia e a CPP (Companhia de Petrechos Pesados), foram transferidas para o aquartelamento no Bairro do Cambuci (São Paulo - SP), onde estavam instalados o HGeSP (Hospital Geral de São Paulo, atual HMASP - Hospital Militar de Área de São Paulo) e a 4ª CSM (4ª Circunscrição de Serviço Militar).

História do 2º Batalhão de Guardas 

Seu primeiro comandante foi o Coronel de Infantaria Lauro Paraense de Farias.

O efetivo do batalhão era de aproximadamente 1.200 homens, do comandante ao soldado, sendo que seu efetivo variável (EV) era de aproximadamente 900 soldados incorporados anualmente, sendo o maior contingente do CMSE (Comando Militar do Sudeste) e dividido em 4 (quatro) Companhias: 

 CCSV - Companhia Comandos e Serviços;
 1ª Cia de Infantaria de Guarda;
 2ª Cia de Infantaria de Guarda;
 3ª Cia de Infantaria de Guarda;

No final dos anos 80, com a construção da nova sede em Osasco, foram adicionados dois serviços na rotina do Batalhão: a Guarda Mutinga e a Patrulha, ambas realizadas na área da União onde estava sendo construído o novo aquartelamento.

Em 1992, o Batalhão foi transferido para a sua nova sede em Mutinga Osasco, possibilitando assim que todas as companhias ficassem em uma mesma instalação militar.

O deslocamento para as guardas era feito nas viaturas do Batalhão e, durante o período de instrução básico, as guardas eram feitas pelo 2º BPE (2º Batalhão de Polícia do Exército), com exceção das Guardas: Sede, Mutinga, Plantões e Patrulha que ficavam sob responsabilidade do Núcleo Base do Batalhão.

Por seus impecáveis desfiles nos cerimoniais e devido a tamanha responsabilidade do Batalhão, não só nas Guardas, como também no Controle de Distúrbios Civis, o 2º Batalhão de Guardas era considerado Tropa de Choque e Elite do CMSE, sendo motivo de orgulho de seus Oficiais e Praças.

Em 1995, o 2º Batalhão de Guardas teve sua extinção decretada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo os integrantes designados para a criação da Base de Administração da 2ª Região Militar (B Adm Ap/2), atual Base de Administração e Apoio do Ibirapuera (B Adm Ap Ibirapuera) e da Companhia de Guardas da BAAp/2 (Atual 8º Batalhão de Polícia do Exército), deixando muitas saudades em todos os seus ex-integrantes. As instalações do Quartel de Osasco - SP passaram a ser ocupadas pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE).

Devido ao Escudo do Batalhão, os militares da Unidade eram conhecidos como Soldados Cara de Leão e tinham como lema os dizeres: "a guarda morre mas não se rende!"

Guardas 
As instalações militares sob responsabilidade do 2º BG eram as seguintes:

 Quartel General do CMSE Ibirapuera (São Paulo - SP);
 Residência Oficial do Comandante do CMSE (São Paulo - SP);
 Residência Oficial do Chefe do Estado Maior do CMSE (São Paulo - SP);
 2ª Auditoria da 2ª CJM (São Paulo - SP);
 HGeSP (Atual Hospital Militar da Área de São Paulo - HMASP);
 Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) (São Paulo - SP até 1983);
 Prédio da antiga imprensa do 2° Exercito (São Paulo - SP até 1985);
 Antiga Operação Bandeirante (OBAN), também conhecida como SsOP (São Paulo - SP até 1991);
 Quartel do Parque Dom Pedro II (até 1992 quando foi transferido para a nova sede);
 Quartel de Mutinga (Osasco - SP);
 Patrulha nas divisas do Quartel de Mutinga (Osasco - SP).

Ex-comandantes
 Cel Inf Lauro Paraense de Farias;
 Ten Cel Inf Alaor Vaz;
 Ten Cel Inf Pedro Luis da Silva Osório;
 Cel Inf Benedito do Carmo Pacheco de Moraes;
 Cel Inf Órion Luiz Nascimento;
 Cel Inf João de Araújo Ribeiro Dantas;
 Cel Inf Sergio de Moura Pinto;
 Cel Inf Danton Pacheco de Moraes;
 Cel Inf Enio Teixeira de Assis e Silva;
 Cel Inf Danillo Pedro Galiazzi Pastro;
 Cel Inf Domingos Sávio Luz Barros;
 Cel Inf Jorge Takashi Iamada;
 Ten Cel Inf Archias Alves de Almeida Neto

Ligações externas 

Guardas, 2° Batalhão de